Gebauer (Bedeutung neu zugezogener Bauer) ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Gebauer (* 1941), deutsch-tschechischer Komponist
 Alfred Gebauer (1909–2005), deutscher Mediziner

 Anton Karl Gebauer (1872–1942), österreichischer Ethnologe und Forschungsreisender
 Benny Gebauer (* 1939), deutscher Instrumentalist und Komponist
 Carlos Gebauer (* 1964), deutscher Jurist, Publizist und Schriftsteller
 Christfried Gebauer (* 1942), deutscher Politiker (CDU)

 Claus Gebauer (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Dieter Gebauer (1944–2018), deutscher Geochronologe
 Edwin Gebauer (1884–1967), deutscher Politiker (NSDAP)
 Erich von Gebauer-Fuelnegg (1901–1934), tschechischer Chemiker
 Ernst Gebauer (1782–1865), deutscher Maler
 Ferry Wilhelm Gebauer (1901–1981), österreichischer Komponist und Musikverleger
 François René Gebauer (1773–1845), französischer Komponist und Dirigent
 Franz Xaver Gebauer (1784–1822), österreichischer Komponist und Organist
 Friedrich Gebauer (1830–1903), deutscher Textilmaschinenfabrikant
 Friedrich Albert Gebauer (1821–1894), königlich preußischer Generalleutnant
 Fritz Gebauer (1906–1979), deutscher SS-Hauptsturmführer und Kommandant des Zwangsarbeitslagers Lemberg-Janowska
 Georg Christian Gebauer (1690–1773), deutscher Historiker und Jurist
 Gerhard Gebauer (1926–2017), deutscher Jurist und Politiker
 Gisela Gebauer-Nehring (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Gunter Gebauer (* 1944), deutscher Philosoph und Linguist
 Gustav Adolf Gebauer (1830–1890), deutscher Pädagoge
 Heinz Gebauer (1902–1955), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Gebauer (Unternehmer) (1877–1953), deutscher Unternehmer, Begründer der MEWA-Unternehmensgruppe
 Horst Gebauer (1913–1978), deutscher Jurist und Politiker
 Ingrid Gebauer (* 1959), deutsche Fußballspielerin, siehe Ingrid Nandzik
 Jan Gebauer (1838–1907), tschechischer Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
 Jochen Gebauer (* 1981), deutscher Sozial- und Persönlichkeitspsychologe
 

 Julius Gebauer (1861–1955), deutscher Unternehmer
 Karl Gebauer (1931–2002), deutscher Agent des Ministeriums für Staatssicherheit
 Karl Emil Gebauer (1806–1888), deutscher Theologe und Historiker
 Katharina Gebauer (* 1987), deutsche Erzieherin und Politikerin
 Klaus-Joachim Gebauer, deutscher Industriemanager
 Kurt Gebauer (1909–1942), deutscher Klassischer Archäologe
 Marie Gebauerová (1869–1928), tschechische Schriftstellerin
 Martin Gebauer (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Matthias Gebauer (* 1974), deutscher Journalist
 Michel-Joseph Gebauer (1765–1812), französischer Komponist und Musiker
 Olga Gebauer (1858–1922), deutsche Frauenrechtlerin
 Olly Gebauer (1908–1937), österreichische Sängerin und Schauspielerin

 Peer Gebauer (* 1971), deutscher Diplomat
 Rainer Gebauer (* 1951), deutscher Fußballspieler

 Roland Gebauer (* 1955), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Stefanie Gebauer (* 1980), deutsche Politikerin (Freie Wähler)
 
 Ulrich Gebauer (* 1956), deutscher Schauspieler
 Walter Gebauer (1907–1989), deutscher Keramiker
 Wilhelm Gebauer (1882–1972), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Yvonne Gebauer (* 1966), deutsche Politikerin (FDP)

Siehe auch 
 Gebauer & Griller österreichisches Industrieunternehmen
 Gebauer Höfe, Gebäudeensemble in Berlin-Charlottenburg
 Marie Gebauerová (1869–1928), tschechische Schriftstellerin
 Gehbauer

Weblinks 
 Gebauer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname